Nine-Tenths of the Law – film del 1918 diretto da B. Reeves Eason
 Nine-Tenths of the Law – film del 2011 diretto da Justin Bloch